4TU is een samenwerkingsverband van de vier technische universiteiten (TU) in Nederland (de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit Twente, en de Universiteit Wageningen). Het doel van de vier universiteiten is "hun positie, zowel nationaal als internationaal, verder te versterken en daarmee de positie van de Nederlandse kenniseconomie te versterken." De universiteiten werken hiertoe samen op de gebieden van onderwijs, onderzoek en de toepassing van kennis.

De 4TU Federatie is als 3TU officieel opgericht op woensdag 7 februari 2007 en in 2016 uitgebreid met de toetreding van Wageningen tot 4TU. De samenwerking die tot deze federatie leidde, begon in 2003.

Onderzoek: Centres of Excellence 
De onderzoeksspeerpunten van het 4TU-verband zijn ondergebracht in "centres of excellence", waarbinnen onderzoekers afkomstig uit de verschillende universiteiten samenwerken. Deze centra zijn tot stand gekomen met financiële steun van het ministerie van OCW. 4TU omvat hiervan de volgende:

 Sustainable Energy Technology
 Dependable ICT Systems
 Multiscale Phenomena
 Intelligent Mechatronic Systems
 Bio-Nano Applications
 Ethics and Technology

Het Centre for Ethics and Technology is later op eigen initiatief van de universiteiten en zonder financiële steun van OCW opgericht.

Onderwijssamenwerking 
Op dit moment worden de volgende masteropleidingen aangeboden in 4TU-verband:
 Sustainable Energy Technology (1 oktober 2006)
 Embedded Systems (1 oktober 2006)
Construction Management and Engineering (1 september 2007)
Systems & Control
 Science Education & Communication.

Naast de gezamenlijke masteropleidingen werken de vier TU's samen op een groot aantal andere deelgebieden van het onderwijs.

4TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Instituut 
Via 4TU.School for Technological Design, Stan Ackermans (SAI) is het mogelijk om een (Engelstalige) tweejarige ontwerpersopleiding te volgen voor de graad Professional Doctorate in Engineering (EngD).
De opleidingen die het SAI aanbiedt zijn:

 Automotive Systems Design (ASD | Eindhoven)
 Business & IT (BIT | Twente)
 Bioprocess Engineering (BPE | Delft)
 Chemical Product Design (CPD | Delft)
 Civil Engineering (CE | Twente)
 Clinical Informatics (CI | Eindhoven)
 Data Science (DS | Eindhoven)
 Design for AgriFood and Ecological Systems (DAES | Wageningen)
 Design of Electrical Engineering Systems - Track Healthcare Systems Design (DEES - HSD | Eindhoven)
 Design of Electrical Engineering Systems - Track Information and Communication Technology (DEES - ICT | Eindhoven)
 Energy and Process Technology (EPT | Twente)
 Healthcare Logistics (HL | Twente)
 Maintenance (MT | Universiteit Twente)
 Process and Equipment Design (PED | Delft)
 Process and Product Design (PPD | Eindhoven)
 Qualified Medical Engineer (QME | Eindhoven)
 Robotics (R | Universiteit Twente)
 Smart Buildings and Cities (SBC | Eindhoven)
 Software Technology (ST | Eindhoven)
 User-System Interaction (USI | Eindhoven)

Externe links 
 4TU
 Stan Ackermansinstituut

Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente